peut faire référence à :
 une série de revues produites à New York par  et  de 1923 à 1930
 le titre original de Artistes et Modèles, un film de Raoul Walsh sorti en 1937 
 le titre original de Artistes et Modèles, un film de Frank Tashlin sorti en 1955